MHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marsh Harbour - Abaco Island (Bahamas)